Sacrament — п'ятий студійний альбом американської групи Lamb of God, який був випущений 22 серпня 2006 року.

Композиції 
 Walk with Me in Hell - 5:11
 Again We Rise - 4:30
 Redneck - 3:41
 Pathetic - 4:31
 Foot to the Throat - 3:13
 Descending - 3:35
 Blacken the Cursed Sun - 5:28
 Forgotten (Lost Angels) - 3:05
 Requiem - 4:10
 More Time to Kill - 3:36
 Beating on Death's Door - 5:06

Джерела 
 Sacrament  allmusic
 Sacrament  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006